Grays River ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Grays River (Neuseeland), ein Fluss in Neuseeland
 Grays River (Columbia River), ein Zufluss des Columbia River, Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten
 Grays River (Washington), eine ländliche Gemeinde im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten